

Acronimo 
 Federación Española de Baloncesto
 Ferrovie Elettriche Biellesi
 Finanziaria Ernesto Breda
 Força Expedicionária Brasileira

Codici 
 FEB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanfebagar (Nepal)

Altro 
 feb – abbreviazione di febbraio